Moustache ():

 Moustache (альбом), гурт «Farrah»
 Moustache (пісня), гурт «Twin Twin»